Потло́в () — російське прізвище.

Персоналії 
 Олександр Потлов (1919-1961) — український архітектор.
 Катерина Потлова (* 1978) — українська дизайнерка прикрас і аксесуарів.

Російські прізвища
Прізвища на -ов